Schödl oder Schoedl ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Schödl (1795–1870), böhmische Mäzenin
 Georg Schödl (1899–1981), deutscher Pressefotograf
 Günter Schödl (* 1944), deutscher Historiker
 Heinrich Schödl (auch Jindřich Schödl; 1777–1838), böhmischer Maler
 Ingeborg Schödl (* 1934), österreichische Publizistin und Buchautorin
 Ludwig Schödl (1909–1997), deutscher Esperantist
 Max Schödl (1834–1921), österreichischer Maler
 Stefan Schödl (1957–2005), österreichischer Insektenkundler

Siehe auch:

 Schedl
 Schödel